Min — неоднозначный термин.

 min — в математике и языках программирования обозначает функцию выбора наименьшего из своих аргументов. Например, Min(3, 6, 2) = 2. Количество аргументов произвольно, в качестве аргументов могут выступать числа или элементы заданного упорядоченного множества.
 min — международное обозначение минуты.
 MIN (или MSIN, Mobile Subscriber Identification Number) — индивидуальный номер мобильного абонента.

См. также 
 Минь
 Max